Koto Tinggi (Enam Lingkung), een plaats in Indonesië
Koto Tinggi (Sungai Penuh), een plaats in Indonesië
Koto Tinggi (Gunuang Omeh), een plaats in Indonesië
Koto Tinggi (Koto Besar), een plaats in Indonesië
Koto Tinggi (Rambah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing